Юрий Костюк:
 Костюк, Юрий Григорьевич (1910—1995) — советский писатель и сценарист.
 Костюк, Юрий Ильич (род. 1977) — украинский спортсмен, чемпион паралимпийских игр.